Fahnbach ist der Name folgender geogr. Objekte:

 Fahnbach (Haiming), Ortsteil von Fahnbach, Landkreis Altötting, Bayern

 Fahnbach (Kamp), rechter Nebenfluss des Kamps bei Zöbing, Bezirk Krems-Land, Niederösterreich

Siehe auch:
 Fambach